Не́хрущи () — род жуков из семейства пластинчатоусых, из подсемейства хрущей. Длиной от 12 до 20 мм.

Перечень видов 
 Amphimallon adanense
 Amphimallon alatavicum
 Amphimallon altaicum
 Amphimallon altifrons
 Amphimallon amphibolum
 Amphimallon arianae
 Amphimallon arnoldii
 Amphimallon assimile
 Amphimallon atrum
 Amphimallon brucki
 Amphimallon burmeisteri
 Amphimallon cantabricum
 Amphimallon caucasicum
 Amphimallon circassicum
 Amphimallon circumligatum
 Amphimallon crinitum
 Amphimallon dalmatinum
 Amphimallon ebeninum
 Amphimallon evorense
 Amphimallon fissiceps
 Amphimallon furvum
 Amphimallon fuscum
 Amphimallon gianfranceschii
 Amphimallon grossatum
 Amphimallon helenae
 Amphimallon insculptum
 Amphimallon irtishense
 Amphimallon javeti
 Amphimallon jeannae
 Amphimallon jeannei
 Amphimallon jedlickai
 Amphimallon julieni
 Amphimallon keithi
 Amphimallon krali
 Amphimallon leuthneri
 Amphimallon limbatipenne
 Amphimallon litigiosum
 Amphimallon lusitanicum
 Amphimallon maevae
 Amphimallon majale
 Amphimallon maniense
 Amphimallon melillanum
 Amphimallon menori
 Amphimallon mesasiaticum
 Amphimallon montanum
 Amphimallon mussardi
 Amphimallon naceyroi
 Amphimallon nigripenne
 Amphimallon nigrum
 Amphimallon obscurum
 Amphimallon occidentale
 Amphimallon ochraceum
 Amphimallon orientale
 Amphimallon pardoi
 Amphimallon parumsetosum
 Amphimallon peropacum
 Amphimallon persicum
 Amphimallon pictum
 Amphimallon pini
 Amphimallon pseudomajale
 Amphimallon pygial
 Amphimallon roris
 Amphimallon ruficorne
 Amphimallon safiense
 Amphimallon sainzii
 Amphimallon scutellare
 Amphimallon seidlitzi
 Amphimallon semenovi
 Amphimallon setosum
 Amphimallon sibiricum
 Amphimallon silvestrii
 Amphimallon sogdianum
 Нехрущ обыкновенный (Amphimallon solstitiale)
 Amphimallon spartanum
 Amphimallon subcristatum
 Amphimallon subparallelum
 Amphimallon suturale
 Amphimallon theryi
 Amphimallon tropicum
 Amphimallon verticale
 Amphimallon vitalei
 Amphimallon vivesi
 Amphimallon volgense
 Amphimallon vulpecula

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / глав. ред. М. С. Гиляров. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — С. 407—408.

Ссылки 
 BugGuide  Genus Amphimallon — European Chafers

Примечания 

Хрущи
Роды жесткокрылых